Ду́бино — посёлок в Краснояружском районе Белгородской области России. Входит в состав городского поселения «Посёлок Красная Яруга».

География 
Посёлок находится в 3 километрах к северо-востоку от районного центра. Хутор получил название от расположенного рядом леса Дубино, большинство деревьев в котором составляют дубы. В непосредственной близости расположена станция Подкостылев железнодорожной магистрали Льгов — Готня — Харьков, в настоящее время не действующая.

История 
На территории хутора расположено множество захоронений, так как в период ВОВ и непосредственно в период Курской битвы здесь располагался военно-полевой госпиталь.

Население

Примечания 

Населённые пункты Краснояружского района